Сидеропс (, от  «железо» и  «внешний вид») — род брахиопоидов из ранней юры Квинсленда (Австралия). Известен по почти полному скелету, обнаруженному в породе, содержащей железную руду. Поэтому амфибии было дано такое имя. На момент открытия был одним из самых известных лабиринтодонтов. До открытия кулазуха был самым поздним известным темноспондилом.

Описание 
Сидеропс — крупное животное с черепом до 50 см в длину, общая длина — до 3 метров.

См. также 
 Брахиопоиды
 Кулазух

Примечания 

Стереоспондильные
Земноводные юрского периода